Maringa (rivier), een zijrivier van de rivier de Kongo.
 Maringá (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Maringá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná